Název Kysibl má více významů:

obce
 Kysibl Kyselka – původní název obce Kyselka v okrese Karlovy Vary
 původní název obce Stružná v okrese Karlovy Vary

chráněné území
 Kysibl (přírodní památka) – přírodní památka poblíž obce Dešná v okrese Jindřichův Hradec